Kearney et Kearneys sont des noms d'origine irlandaise.

Toponymie 

 , Queensland ;
 , Queensland ;

 , ville ontarienne ;
 , Nouvelle-Écosse ;

 Kearney, cité du Missouri ;
 Kearney, cité du Nebraska ;
 Comté de Kearney, au Nebraska ;
 , communauté non incorporée du Mississippi ;
 , canton civil du Michigan ;
 Kearney Township, ancien township du comté de Clay, dans le Missouri ;

 Kearney, townland du comté de Down, en Irlande du Nord.

Patronymie 

 David William Kearney (1934-2022), guitariste de blues américain ;
 Denny Kearney (1988-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Francis Kearney (1785-1837), lithographe et un graveur américain ;
 Hannah Kearney (1986), skieuse acrobatique américaine ;
 Maureen Kearney, responsable syndicale et lanceuse d'alerte irlandaise ;
 Patrick Kearney (1939-), tueur en série américain ;
 Patrick Kearney (1970-), guitariste classique québécois ;
 Paul Kearney (1967-), romancier britannique ;
 Rob Kearney (1986-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Thomas Henry Kearney ;
 Tully Kearney (1997-), nageuse britannique paralympique ;

Personnage de fiction 
 Kearney, personnage récurrent de la série animée Les Simpson.

Patronyme irlandais